Gelovani – famiglia di nobili, duchi e principi georgiana
 Mikheil Gelovani – attore georgiano e sovietico
 Mirza Gelovani – poeta georgiano
 Sopho Gelovani – cantante georgiana